

Communes 
 Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes :  commune française, située dans le département des Pyrénées-Orientales
 Angoustrine : Ancienne commune des Pyrénées-Orientales, aujourd'hui intégrée à Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes

Rivière 

 Angoustrine : rivière

Homonymie de toponyme